Sant Pal·ladi de Síria (- ~390), asceta sirià
 Sant Pal·ladi d'Ambrun, bisbe francès, patró de Camprodon
 Sant Pal·ladi d'Escòcia, bisbe que predicà a Irlanda i Escòcia al segle V